Hugo González Durán, calciatore messicano,
Hugo Armando González, calciatore cileno,
Hugo González de Oliveira, nuotatore spagnolo.